Sezon 1959 był 35. sezonem Allsvenskan – najwyższej klasy rozgrywkowej w Szwecji. Tytułu nie obroniła drużyna IFK Göteborg. Nowym mistrzem Szwecji został zespół Djurgårdens IF. Tytuł króla strzelców zdobył Rune Börjesson, który w barwach Örgryte IS strzelił 21 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Allsvenskan

Bibliografia 
 RSSSF

1959 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
1959 w Szwecji